Инсинье () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Инсинье, Лоренцо (род. 1991) — итальянский футболист.
 Инсинье, Роберто (род. 1994) — итальянский футболист. Брат Лоренцо Инсинье.